Lilla Svedjeholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Svedjeholm, Houtskär, Åboland, 
 Lilla Svedjeholm, Pargas,  Åboland,

Se även
Lilla Svedjeholmen
Stora Svedjeholm
Svedjeholm

Robotskapade Finlandförgreningar